UFC Fight Night: Фигейреду vs. Бенавидес 2 (англ. UFC Fight Night: Figueiredo vs. Benavidez 2, также известный как  UFC Fight Night 172 или UFC on ESPN+ 30 или UFC Fight Island 2) — это турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который состоялся 19 июля 2020 года на арене «Flash Forum» в комплексе «Бойцовский остров» («UFC Fight Island»), расположенном на острове Яс, вблизи города Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты.

В главном бою вечера Дейвисон Фигейреду победил Джозефа Бенавидеса удушающим приёмом в первом раунде и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

В со-главном бою вечера Джек Херманссон победил Келвина Гастелума болевым приёмом в первом раунде.

Подготовка турнира 
Этот турнир станет третьим из четырёх мероприятий на «Бойцовском острове», которые планируется провести на острове Яс в июле 2020 года в рамках плана по содействию проведения турниров с участием бойцов, на которых действуют ограничения США на поездки, связанные с пандемией COVID-19.

Главным поединком вечера стал бой-реванш за вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе между Дейвисоном Фигейреду (#1 в рейтинге) и бывшим претендентом на титул Джозефом Бенавидесом. После того, как бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо в декабре 2019 года освободил свой титул в наилегчайшем весе, пара встретилась на UFC Fight Night: Бенавидес vs. Фигейреду в феврале для определения нового чемпиона. Тогда Фигейреду выиграл во втором раунде техническим нокаутом, но титул остался вакантным, потому что он не смог показать нужный вес на церемонии взвешивания перед боем. 11 июля было объявлено, что Фигейреду дал положительный результат на COVID-19, что поставило титульный бой под угрозу. По словам его менеджера Уоллида Исмаила, второй тест был проведен до того, как было принято официальное решение относительно возможного удаления Фигейреду с карда турнира. Исмаил сказал, что Фигейреду уже давал положительный результат на COVID-19 два месяца назад и считает, что этот тест был ложно-положительным. Днем позже было подтверждено, что Фигейреду прошел второе испытание и поедет в Абу-Даби, хотя ему еще нужно будет пройти ещё одну проверку по прибытии. Он прошел несколько тестов в Абу-Даби, исключив сомнения и подтвердив возможность проведения главного события турнира со своим участием.

Бой в тяжелом весе между Сергеем Спиваком и Карлусом Фелипе изначально был запланирован на первоначальную дату 9 мая турнира UFC 250, которая позже стала датой проведения обновлённого UFC 249. В результате изменений поединок был перенесён на этот турнир.

Первоначально бой в полутяжелом весе между Романом Долидзе и Хадисом Ибрагимовым был запланирован на дебютный турнир в Казахстане, запланированный на месяц раньше. Однако, после того, как турнир был перемещён в Лас-Вегас, поединок был отложен из-за ограничений на поездки для обоих участников, связанных с пандемией COVID-19. Бой был оставлен нетронутым и перенесён на это событие.

Изменения карда 
Бой в лёгком весе между Марком Диакиси и Аланом Патриком был запланирован на турнире. Однако 14 июня Патрик вышел по неизвестной причине и был заменен на Рафаэля Физиева.

Ожидалось, что в бою в наилегчайшем весе встретятся дебютанты Тагир Уланбеков и Александр Доскальчук. Тем не менее, Уланбеков снялся с турнира 3 июля после того, как Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, умер от осложнений, связанных с COVID-19. В свою очередь Доскальчук также снялся с турнира через неделю по неизвестным причинам. Их заменили два других дебютанта — Малкольм Гордон и Амир Альбази соответственно.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все бойцы успешно сделали вес.

Результаты турнира

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Рафаэль Физиев vs. Марк Диакиси
 Выступление вечера: Дейвисон Фигейреду и Ариани Липски

Последствия турнира 
21 июля после двух прошедших турниров произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Молли Маккэнн (#15) покинула рейтинг Топ-15 женского наилегчайшего веса (**)

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night